Das Epaulettenmatt ist beim Schach ein Mattmotiv, in dem der König – flankiert von eigenen Figuren, die ihm wichtige Fluchtfelder nehmen – matt gesetzt wird. Der Name des Motivs ist von den Epauletten abgeleitet und unterstreicht die Ähnlichkeit der Figuren neben dem König mit Schulterstücken.

Beispiel 1: Dame setzt Matt

Beispiel 2: Turm setzt Matt

Beispiel 3: Epaulettenmatt in der Brettmitte

Beispiel 4: Schwalbenschwanz 

Dies ist ein ähnliches Mattbild wie in Beispiel 1, ist aber streng genommen kein Epaulettenmatt. Man nennt dieses Bild Schwalbenschwanz.

Beispiel 5: Manta Ray (»Teufelsrochen«) 
Dies ist ein verwandtes Mattbild; es ist ebenfalls kein Epaulettenmatt, diesem allerdings auch recht ähnlich. Im angelsächsischen Sprachraum wird dieses Mattbild in memoriam des Science-Fiction-Comedy-Autors Douglas Adams auch als Manta Ray (»Teufelsrochen«) bezeichnet.

Partiebeispiele 
 Van Wely–Morosewitsch, Wijk aan Zee 2001. Loek van Wely greift fehl und kann ein Epaulettenmatt gegen Alexander Morosewitsch nicht vermeiden.
 Carlsen–Ernst, Wijk aan Zee 2004. Der zwölfjährige Magnus Carlsen gibt ein ungewöhnliches Epaulettenmatt von der Seite gegen Sipke Ernst.

Mattbild